Соревнования по тхэквондо на летней Универсиаде 2003 года прошли с 22 по 26 августа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 2003
Международные соревнования по тхэквондо в Республике Корея
2003